O CA ERwin Data Modeler, antigamente designado por AllFusion ERwin Data Modeler e normalmente referido apenas por ERwin é uma ferramenta de software utilizada para a modelação de sistemas de informação. Pertence ao conjunto de programas de apoio ao desenvolvimento de software, normalmente designado por Ferramentas CASE. 

Através desta ferramenta, o desenvolvedor de um sistema de informação pode especificar os dados envolvidos, as suas relações e os requisitos de análise. A ferramenta permite, depois, a criação do bases de dados e dos mecanismos de sincronização de dados necessários, bem como o processo inverso Engenharia reversa.

Engenharia de software